Марипуу () — фамилия. Известные носители:
 Марипуу, Никлас (род. 1992) — шведский футболист, полузащитник.
 Марипуу, Марет (род. 1974) — эстонский политик, министр социальных дел Эстонии (2007—2009).